Gora Agravakar är ett berg i Armenien.   Det ligger i provinsen Aragatsotn, i den västra delen av landet,  kilometer nordväst om huvudstaden Jerevan. Toppen på Gora Agravakar är  meter över havet, eller  meter över den omgivande terrängen. Bredden vid basen är  km.

Terrängen runt Gora Agravakar är huvudsakligen kuperad, men söderut är den bergig. Den högsta punkten i närheten är Aragats Lerrnagagat',  meter över havet,  kilometer nordost om Gora Agravakar. Runt Gora Agravakar är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.. Närmaste större samhälle är Byurakan,  kilometer sydost om Gora Agravakar. 

Trakten runt Gora Agravakar består i huvudsak av gräsmarker.  Inlandsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Berg i Aragatsotn
Berg i Armenien 3000 meter över havet eller högre